Twomey ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Twomey (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Billy Twomey (* 1977), irischer Springreiter
 Evan Twomey, US-amerikanischer Herpetologe

 Liam Twomey (* 1967), irischer Politiker
 Nora Twomey (* 1971), irische Filmregisseurin, Filmproduzentin und Animatorin
 Sharon Twomey (* 1964), irifische Schauspielerin

Twomey steht für:
 Mount Twomey, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Toomey